Marple (film)
 Marple – wieś w Anglii
 gmina Marple (ang. Marple Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Hrabstwo Delaware
 Jane Marple – detektyw amator z powieści Agaty Christie